2 miejscowości w Polsce:
 Wola Mała – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Wola Mała – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Wola Mała (Bychawa)
Zobacz też:
 Wola Lipieniecka Mała
 Wola
 Wola Duża